Plaats in Indonesië
 Argopeni (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Argopeni (Ayah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Argopeni (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java